Рипо:
 «МТЗ-РИПО» — прежнее название футбольного клуба «Партизан» Минск («МТЗ-РИПО-2» — «Партизана-2» Минск).
 РИПО — Республиканский институт профессионального образования, Минск.
 «Рипо! Генетическая опера» — американский фильм-мюзикл 2008 года.